

Persone 
 Josef Stierli – filosofo svizzero
 Julia Stierli – calciatrice svizzera, difensore
 Pirmin Stierli – ex calciatore svizzero, difensore
 Xavier Stierli – ex calciatore svizzero, difensore